Francisco Solano ist der Name folgender Personen:

* Francisco Solano (Maler) (1743–1818), brasilianischer Maler
 Francisco Solano Antuña (1793–1858), uruguayischer Politiker
 Francisco Solano López (1827–1870), paraguayischer Militär und Politiker, Präsident 1862 bis 1870
 Francisco Solano López (Zeichner) (1928–2011), argentinischer Comiczeichner
 Francisco Sánchez Solano Jiménez (San Francisco Solano; 1549–1610), spanischer Heiliger

Francisco Solano ist der Name folgender Orte:
 San Francisco Solano (Buenos Aires), Stadt in der Provinz Buenos Aires, Argentinien